Ankh steht für:

 Ankh (Computerspiel), Computerspiel (2005)
 Ankh, englische Transkription für Anch (ägyptische Hieroglyphe)
 Ankh, Visual-Studio-Erweiterung für Apache Subversion
 Ankh, kurz für die Stadt Ankh-Morpork in der Scheibenwelt
Siehe auch:
 Ank